Congiunzione – in linguistica, una delle parti del discorso
 Congiunzione – in astronomia, configurazione per cui due corpi celesti sembrano occupare la stessa posizione nel cielo
 Congiunzione – in astrologia, un aspetto
 Congiunzione logica – in logica, un connettivo logico
 Congiunzione – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza

Altri progetti